Antroporidae är en familj av mossdjur. Antroporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Antroporidae finns 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Antroporidae